En Pologne, Bogumiłów peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bogumiłów, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Bogumiłów, un village dans le powiat de Bełchatów,
 Bogumiłów, un village dans le powiat de Piotrków,
 Bogumiłów, un village dans le powiat de Sieradz.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Bogumiłów, un village.